Бадрак:

 Бадрак — клан в составе табынских башкир.
 Бадрак, Алексей Григорьевич — балетмейстер.

См. также 
 Бодрак — река в Крыму, левый приток Альмы.